ФИДОФ (FIDOF) — Международная федерация фестивальных организаций. Зарегистрирована в США как некоммерческая организация. Основана в 1966 году. 

Первоначально находилась в городе Сплит (Хорватия). В настоящее время штаб-квартира организации расположена в США. Является членом .

Цели и задачи 
ФИДОФ является агрегатором информации о фестивалях, конкурсах и культурных событиях. Имеет отношение к более 1600 фестивалей и событий в более, чем 100 странах мира.Организация поддерживает проведение фестивалей, телевизионные и звукозаписывающие компании, классическую и популярную музыку и другие направления искусства, а также выдающихся импресарио, артистов, издателей, композиторов, поэтов и др. людей, имеющих отношение к организации и проведению фестивалей.

ФИДОФ награждает выдающихся молодых артистов международными дипломами, а также учредила специальную награду для организаторов фестивалей — DISTANT ACCORDS AWARDS. 

Целью международной федерации является укрепление мира и дружбы через музыку и искусство.

Президентом ФИДОФ выступает Марио Морено (Mario Moreno). Вице-президенты — Hans Edler (Швеция), Фиген Чакмак(Турция), Норман Хэмильтон (Мальта), Дэвид Старк (США), Лейн Дэвис (США), Ханна Морено, Родион Басс (Белоруссия).

Примечания

Ссылки 
 сайт ФИДОФ
 Ещё о ФИДОФ на сайте о музыкальных фестивалях
 Информация о FIDOF на сайте фестиваля «Славянский базар»

Фестивали
Международные ассоциации